

Geografia 
 Painter – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Virginia, nella Contea di Accomack

Persone 
 Marcos Painter (1986) – calciatore irlandese
 Matt Painter (1970) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mike Painter (1964) – organista, compositore e arrangiatore italiano
 Vinston Painter (1989) –  giocatore di football americano statunitense 
 William Hunt Painter (1835-1910) – botanico inglese
 William Painter (1540-1594) – scrittore britannico